Села:
 Горішнє — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Горішнє — Львівська область, Стрийський район, колишній (до 2020 року) Миколаївський район, Новороздільська міська громада
 Горішнє — Львівська область, Стрийський район, Моршинська міська громада
 Горішнє — Полтавська область, Шишацький район

Див. також 
 Горішнє Залуччя